Newig ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jens Newig (* 1970), deutscher Umweltwissenschaftler und Hochschullehrer
 Jürgen Newig (1941–2015), deutscher Geograph und Hochschullehrer

siehe auch
 Newiger